Grabovnica je lahko:
 Grabovnica, Hrvaška
 Grabovnica, Srbija